2. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 31 stycznia – 1 lutego 1971 roku w Leningradzie, w Związku Radzieckim. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Do biegu na 3000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Mistrzowski tytuł obroniła reprezentantka gospodarzy Nina Statkiewicz.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek z 10 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikowała się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

1971 w sportach zimowych
1971 w ZSRR
Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
Łyżwiarstwo szybkie w Rosji
Zawody sportowe w Petersburgu